Ammi bezeichnet:
 Ammi, Amoräer im 3. Jahrhundert
 die Gattung Knorpelmöhren
 Ammi majus, eine Pflanze aus der Familie der Apiaceae
 in älterer Literatur auch Ajowan (Ammi copticum), eine Pflanze aus der Familie der Apiaceae

Ammi ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Ammi (* 1981), marokkanischer Fußballspieler
 Mohamed Ammi, französischer Boxer

Siehe auch:
 Bischofskraut